«Follow the Reaper» ("Іди за женцем") — третій музичний альбом групи Children of Bodom, який вийшов у 2000 році.

Follow the Reaper, як і попередній альбом, Hatebreeder, був зіграний на гітарах із настройкою «D G C F A D».

Пісня «Kissing the Shadows» була написана Алексі Лайхо за день запису.
Вступ до пісні «Follow the Reaper» - це цитата із «Священного сонету 10» Донна Джона.

Треклист 

 «Follow the Reaper» — 3:47
 «Bodom After Midnight» — 3:43
 «Children of Decadence» — 5:34
 «Everytime I Die» — 4:03
 «Mask of Sanity» — 3:58
 «Taste of My Scythe» — 3:58
 «Hate Me!» — 4:44
 «Northern Comfort» — 3:48
 «Kissing the Shadows» — 4:32
 «Don’t Stop at the Top» (Scorpions кавер) — 3:24 (Бонус-трек японського видання)
 «Shot in the Dark» (Ozzy Osbourne кавер) — 3:38 (Бонус-трек японського видання)
 «Hellion» (W.A.S.P. кавер) — 3:02 (бонус-трек)

Deluxe Edition бонус-треки 
 «Hellion» (W.A.S.P. кавер) — 3:02
 «Aces High» (Iron Maiden кавер) — 4:28

Музичні альбоми 2000
Альбоми фінських виконавців
Англомовні музичні альбоми